Georg I. ist der Name folgender Personen:

 Georg I. (Patriarch) († 686), Patriarch von Konstantinopel
 Georg I. von Georgien (996–1027), König von Georgien, siehe Giorgi I.
 Georg I. von Bulgarien († nach 1304), Zar von Bulgarien, siehe Georgi I. Terter
 Georg I. (Veldenz) († 1347), regierender Graf von Veldenz
 Georg I. (Westgeorgien) († nach 1395), König von Westgeorgien
 Georg I. (Ortenburg) († vor 1422), Reichsgraf von Ortenburg
 Georg I. (Münsterberg-Oels) (1470–1502), Herzog von Münsterberg und Oels und Graf von Glatz
 Georg I. (Brieg) (1481/1483–1521), Herzog von Liegnitz und Brieg
 Georg I. (Pommern) (1493–1531), Herzog von Pommern
 Georg I. (Württemberg-Mömpelgard) (1498–1558), Graf von Württemberg-Mömpelgard
 Georg I. (Hessen-Darmstadt) (1547–1596), Landgraf von Hessen-Darmstadt
 Georg I. Rákóczi (1593–1648), Fürst von Siebenbürgen
 Georg I. (Großbritannien) (1660–1727), König von Großbritannien und von Irland
 Georg I. (Waldeck-Pyrmont) (1747–1813), Graf von Pyrmont und Fürst von Waldeck und Pyrmont
 Georg I. (Sachsen-Meiningen) (1761–1803), Herzog von Sachsen-Meiningen
 Georg I. (Griechenland) (1845–1913), König von Griechenland